Acreção (astrofísica) — formação de discos de acreção e discos protoplanetários
 Acreção (geologia) — aumento de tamanho de uma placa tectónica por meio da adição de materiais ao longo de um limite divergente

Desambiguações de astronomia